Финист — образ сокола-жениха в русском фольклоре.
 Финист — Ясный Сокол (фильм)

Также
 СМ-92 Финист — транспортный легкомоторный самолёт.

См. также 
 Жар-птица
 Феникс